Trivignano ist der Name folgender Orte in Italien:

 Trivignano Udinese, Gemeinde in Friaul-Julisch Venetien
 Trivignano (Venedig), Stadtteil von Venedig

Siehe auch:
 Trevignano